Пётр Сине́льников:
 Синельников, Пётр Андреевич (1912—1993) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Синельников, Пётр Степанович (1921—1985?) — советский политический деятель, Герой Социалистического Труда.